IX:

 IX — римская цифра 9.
 IX век — столетие, длившееся от 801 года до 900.
 IX век до н. э. — столетие, длившееся от 900 года до 801 года до н. э..
 IX Испанский легион
 IX округ Парижа
 iX— немецкий ежемесячный компьютерный журнал.

 См. также
 IXBT.com